«Кана́винская» — 11-я станция Нижегородского метрополитена. Расположена на Сормовско-Мещерской линии между станциями «Московская» и «Бурнаковская». Находится на границе Московского района с Канавинским, в честь последнего названа.

Характеристика 
Открыта 20 декабря 1993 года в составе первого пускового участка Сормовско-Мещерской линии Нижегородского метрополитена «Московская — Бурнаковская». Станция односводчатая мелкого заложения. Имеет два подземных вестибюля.

Расположение 
Несмотря на название, станция расположена в Московском районе, на его границе с Канавинским районом. Выходы находятся вблизи Гордеевского микрорайона, на пересечении Московского и Сормовского шоссе (Сормовский поворот). Здесь также расположены торговые центры «Новая эра», «Рио» и «Лента».

Расположенные у метро объекты 
 Торговый центр «Новая Эра»
 Торговый центр «Рио»
 Сквер имени маршала Казакова
 Канавинский автовокзал
 Автосалон «Hyundai Нижегородец»

Значение для города 
Доступны пересадки на автобусы и троллейбусы в направление Сормова, Московского вокзала, центра и Дзержинска.

Привязка общественного транспорта 
Возле станции «Канавинская» проходит несколько маршрутов городского общественного транспорта:

Автобусные маршруты

Пригородные и междугородние 

 Маршрутное такси:
 № т18 «Верхние Печёры — Московское ш. — Завод Лазурь»
 № т45 «Верхние Печёры — пл. Ленина — ЗКПД-4»
 № т49 «метро „Стрелка“ — ул. Кузбасская — ул. Космическая»
 № т57 «Верхние Печёры-5 — Красное сормово»

Троллейбусные маршруты

Расписание

Оформление 
Пол отделан гранитом, потолок покрашен в жёлтый и бордовый цвета, посередине него размещено 4 ряда светильников. Путевые стены снизу отделаны чёрным и серым мрамором. Буквы в названии станции на путевых стенах выложены из белого мрамора. В связи с тем, что на Сормовско-Мещерской линии принято левостороннее движение поездов, на станции у въездов в тоннель установлено четыре комплекта интервальных часов, два из них отключены.

Галерея

См. также 
 Список станций Нижегородского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 Станция на сайте «Прогулки по метро»
 Фотографии станций Нижегородского метрополитена

Станции Нижегородского метрополитена
Сормовско-Мещерская линия метрополитена
Односводчатые станции мелкого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1993 году